Verling ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Verling (1916–1986), liechtensteinischer Briefträger, Beamter, Politiker und Sportfunktionär
 Robin Verling (* 1974), liechtensteinischer Fußballspieler